Piazza Giuseppe Mazzini – piazza di Albano Laziale nella città metropolitana di Roma
 Piazza Giuseppe Mazzini – piazza di Castel Goffredo in provincia di Mantova
 Piazza Giuseppe Mazzini – piazza di Catania
 Piazza Giuseppe Mazzini – piazza di Napoli
 Piazza Giuseppe Mazzini – piazza di Roma
 Piazza Giuseppe Mazzini – piazza di Viareggio in provincia di Lucca
 Piazza Giuseppe Mazzini – piazza di Tolmezzo in provincia di Udine
 Piazza Giuseppe Mazzini – piazza di Tricesimo in provincia di Udine